Simon Brandell kan syfta på:

 Simon Brandell den äldre
 Simon Brandell den yngre